Amir Arison – attore statunitense
 Micky Arison – armatore israeliano naturalizzato statunitense
 Ted Arison – armatore israeliano naturalizzato statunitense